Paul Josten ist der Name folgender Personen:

*Paul Josten (Fußballspieler) (* 1928), deutscher Fußballspieler
Paul Josten (Ministerialbeamter) (1883–1974), deutscher Nationalökonom